

Bâtiment 
La Tour Eria est un gratte-ciel du quartier d'affaires de Paris La Défense.

Botanique 
Eria est un genre d'orchidées comptant .

Hydronyme 
Le Río Eria est un cours d’eau espagnol de  qui coule dans la communauté autonome de Castille-et-León, et un affluent de l'Órbigo dans le bassin du fleuve le Douro.